Босо́рка (, з.-слав. bosorka, ), босорка́ня (, ), босорко́й () — мифологический персонаж народов Карпат (венгров, , славян), ведьма или колдун с чертами вампира. Слово имеет венгерское происхождение, в венгерский оно в свою очередь могло попасть из тюркских языков, ср.  — «ночной кошмар».

Венгерская мифология 
В венгерском языке ,  — «ведьма», «колдунья», «дух умершего», «страшилище», «ночное привидение». Происхождение второй формы спорно: либо абстракция первой формы, либо обратное заимствование из словацкого языка.

Румынская мифология 
 босорко́й () упоминается преимущественно в Трансильвании. Другие варианты названия: borsocoi, bosorcan, bosorcaie, bosorcă, bosorcaië, borsocaîe, borsocaie, borsocane, bortsokană, bosărcăi, bursucăii.

Рассказывали, что босоркоем становится: родившийся в сорочке ребёнок; живой взрослый человек; мертвец. Чтобы мертвец не стал босоркоем, советовали положить ему в рот чеснок и самого его лицом вниз в гробу. Босоркоя можно распознать по хвосту на туловище, на голове или за ухом.

Говорили, что они могут превращаться в зайца, собаку, волка, рыбу, птицу. В какого именно животного будет превращаться босоркой, должна была определять повивальная бабка. Кроме того, считалось, что существуют босоркои не только «для животных», но и «для ветра», «для танца, для какой угодно вещи». Для превращения в животного, босоркою было достаточно просто свистнуть. Те, что для ветра, «бродили по ветрам, поверху».

Вампиризм босоркоев проявлялся следующим образом: считалось, что они крадут молоко у коров, сосут кровь у человека и скотины, пытаются пронзить их стрелой. Повитухи наказывали младенцам не заниматься последним, иначе они перережут им горло топором. Против отбирания молока существовали следующие заговоры: «Пусть вернётся молоко к корове, как возвращаются звёзды на небо и как приходит роса ночью, пусть не мешают этому босоркои»; «Повстречала Петра, Святого Петра, мыча и ревя. Святой Пётр спросил: „Ты, корова, что мычишь, что ревёшь?“ — „Как же мне не мычать, как не реветь; ногу он мне повредил, телёнка сглазил, молоко у меня отобрал“». Поражение в ногу при отбирании молока является очень характерным мотивом.

Представления о босоркоях у румын близки представлениям о стригоях, мороях и приколичах. Также они имеют сходство с историями об изгоях.

Славянская мифология

Распространение мифа и названия 

У славян мифонимы с корнем bosor- присутствуют в , моравской, словацкой и украинской мифологиях. Так, слово босорка известно в 21-м украинскокарпатском говоре; при этом слово ведьма использовалось в Украинских Карпатах разве что на Верховине и в местах, где верования практически стёрлись. Слово известно на бо́льшей части территории Словакии, особенно в западной и восточной её частях.

У славян корень bosor- присутствует в следующих словах, обозначающих персонажей женского рода: польские — , ; словацкие и моравские — bosorka, vozorka; украинские — босо́рка (гуцулы), бісурка, босирка, босорка́ня (русинское), босурканя (бойки), босурга́ня, пошурканя. Персонажи мужского рода называются так: словацкие — , bosoroš, bosorkáň; украинские — босоркун; босуркун, босюркун и босуркач (бойки); босорка (лемки). В Закарпатье босорканей называют также бабочек лунка серебристая и мёртвая голова и стрекозу плоскую.

Общий облик 
У славян в образе босорки соединяются образы восточнославянской ведьмы, западнославянской  (подмена детей) и южнославянских демонов (двоедушница). Считалось, что чем больше у босорки душ (от одной до трёх), тем она сильнее и вредней. В разных частях Украинских Карпат доминировали разные стороны образа: в Закарпатье под босорками в основном понимались колдуньи и знахарки, тогда как у бойков и гуцулов — ведьма, отбирающая молоко у коров. Босоркой могли стать: та, в кого вселился дух мертвеца; седьмая девочка в семье. Количество босоркань оценивалось в народе как большое: по паре, а то и 10-15 в каждом селе; существовали места, в которых достаточно было свистнуть в пальцы, чтобы явилось любое количество босоркань (Закарпатье). В Закарпатье босоркань или сближали с упырицами () или считалось, что они становятся ими после смерти. Как и все ведьмы, умирали босоркани тяжело. В Украинских Карпатах мужской образ босоркуна как правило был более положительный, причём часто босоркуны противостояли босорканям, а их сила увеличивалась после смерти, а не уменьшалась как у них.

Считалось, что днём босорки выглядят красавицами, тогда как ночью принимают страшный вид: сморщенное лицо, красные глаза, кривой рот, волосатые ноги. Босоркани могли изображаться и как плоскогрудые женщины в белом с длинными худыми руками и тонкими ногами, с куриными
лапами, хвостом. В одной из закарпатских игр при покойнике изображающий босорканю мальчик одевал белое платье или простыню, вымазывал лицо мукой, вставлял в рот протезы клыков из белой кормовой свёклы и прилаживал помело или берёзовый веник вместо хвоста, затем он плевался набранной в рот водой, скакал, бил «хвостом», визжал и выл, стараясь поймать других детей, зализать и зацеловать, измазав мукой с лица. Хотя отмечают, что босорки могут быть любого возраста, в мифологических рассказах они чаще пожилые. Босорки обладают способностью к оборотничеству: могут превращаться в жаб, кошек, собак, кур, свиней, сычей, серн, змей, летучих мышей, в колесо, кочергу, валёк для стирки. Также они могут быть невидимыми. Считалось, что босорки разбираются в травах и собирают их для своих целей.

Согласно народным представлениям, босорки посещают шабаш в каждое новолуние или на исходе месяца. Они летают туда на помеле, венике, кочерге, лопате, метле, мялке, бочке. При этом они вылетают через трубу. Также они могли передвигаться в возке, запряжённом чёрными кошками или скакать на превращённом в коня муже или другом человеке. Считалось, что босорок сопровождает сильный ветер. Сборища эти могли происходить в пустых домах, в глубоких оврагах на горных вершинах (например, упоминается гора Бужора), в пещерах. Там босоркани вместе с упырями и др. предавались оргиям. Вообще, они любят танцевать при лунном свете.

Воздействие на людей 
Босоркам в основном приписывались такие занятия: отбирание молока у коров (брала соломы, травы, навоза с чужого двора; собирала росу на пастбище на полотно, которая затем становилась молоком; брала взаймы у хозяйки во время отела); прочий вред хозяйству и скотине; месть тем, кто её узнал; приворот и отворот; насылание порчи, болезней, смерти, сглаз; устрашение и сбивание с пути людей (Закарпатье); заманивание и погубление парней; душение по ночам; подмена человеческого ребёнка на своего — уродливого, плаксивого и живущего только семь лет; отбирание молока у рожениц (дотрагивалась до её постели; пила из её кружки — украинцы восточной Словакии). Босоркам приписывалось управление погодой, как вредоносное, так и полезное: вызывание града, дождя, грозы, ветра, бури, засухи, пожара; в детских песнях с босорками связывали грибной дождь: «» (украинское), «» (словацкое); по народным поверьям, во время похорон босорки идёт сильный дождь; засуху босорки вызывали зачаровывая змей, которые начинали драться друг с другом, или подвязывая петуху два пера под левое крыло. Считалось, что босорки более активны в День святой Люции, Сочельник, День Трёх королей, Юрьев день, четверг и пятницу Страстной недели, 1 мая, .

Для распознавания босорок указываются типичные способы распознавания ведьм: посмотреть в замочную скважину в церкви; изготовление между днём святой Люции и Рождеством специальной скамеечки, на которой во время рождественской службы можно увидеть босорку; сжигание поленьев, откладываемых по одному в этот же период; совпадение ран на покалеченном животном в Ивановскую ночь и на женщине на следующий день; способность видеть их давало ношение перьев проросшего через змеиную голову чеснока. За босорку могли посчитать женщину, которая пришла раньше чем полазник в дом на Рождество.

Оберегами скота от босорок считались чеснок, петрушка, святая вода, соль, страстная свеча, венок колосьев, колючие растения, веники, борона; коровам давали съесть хлеб, испечённый с сушёными травами или плодами шиповника, тёрна, боярышника; окуривали хлев скорлупой орехов, которые съели в Сочельник. Чтобы босорки не испортили молоко, его ритуально солили или клали в него трижды проколотый кусок хлеба; водянистое молоко или молоко с кровью били веткой тёрна или процеживали через неё либо через вилку с ножом, лежащими крест-накрест. Для защиты от босорок детей им на шею вешали мешочек с солью или чесноком, волчий зуб; выворачивали рубашку наизнанку, клали в колыбель железные предметы. Для защиты дома использовали ветки бузины, вяза, крыжовника, тёрна.

Примечания

Литература 

  
 
 
 

Ведьмы
Ведовство
Вампиры
Оборотни
Венгерская мифология
Румынские мифические существа
Польские мифические существа
Словацкая мифология
Персонажи чешской мифологии
Мифические существа в украинской мифологии
Русинская мифология